Циркумфле́кс (, «изогнутый вокруг», часто называют «домиком» или «крышечкой») — диакритический знак и компьютерный символ.

Употребление

В диакритике 
 Во французском языке («сирконфлекс») ставится над гласной и обозначает некогда произносившийся, но впоследствии выпавший согласный звук (обычно «s»), долгое время обозначавшийся «немой» буквой: tête < teste. Обозначает открытое «е» [ε].
 В португальском языке ставится над гласными â, ê, ô и обозначает их закрытое произношение под ударением, например, в слове você, а также для различия омонимов (глагола pôr от предлога por).
 В турецком языке факультативно ставится над гласными â, î, û ; буквы с таким знаком (â, î, û) самостоятельными буквами алфавита не считаются. Этот знак служит для обозначения долгот гласных в словах арабского и персидского происхождения, а также зачастую палатализованного («смягчённого») произношения предшествующего такой гласной согласного звука (g, k, l) — подобно тому, как «йотированные» гласные используются в русской кириллице для обозначения «мягкости» предшествующего согласного. Так, слово İsyankâr (бунтарь), в котором присутствует знак â, звучит как «исьянкяр».
 В словацком языке ставится над гласной о (которая при этом выглядит как ô), и читается как «уо». Так, слово stôl (стол) звучит как «стуол».
 В алфавите эсперанто существует 5 согласных букв с циркумфлексом: ĉ, ĝ, ĥ, ĵ, ŝ, которые читаются соответственно  , [ʤ], ,  и .
 В румынском языке существует 2 гласных буквы с циркумфлексом: â и î, обозначающих звук «ы».
 В валлийском языке используется для обозначения долготы гласных.
 В курдском алфавите есть три буквы с циркумфлексом.
 В инари-саамском и колтта-саамском алфавитах есть буква с циркумфлексом (Ââ).

В математике и физике 
 Знак применяется для обозначения математических операторов.
 В физику знак вошёл с развитием квантовой механики, где также используется для обозначения операторов, например,  — оператор импульса,  — гамильтониан системы. В настоящее время в физических текстах знак оператора нередко опускают, чтобы не загромождать формулу.

Карет 

В наборе ASCII присутствует другой похожий символ — карет «^» с кодом 5E16. В отличие от циркумфлекса, карет — самостоятельный символ.

Карет используется:
 в языках программирования (например, оператор побитового исключающего ИЛИ в языках с Си-синтаксисом).
 в регулярных выражениях как начало строки или инвертирование группы символов.
 как обозначение нажатия клавиши Ctrl, в том числе для ввода первых 26 символов таблицы ASCII: например, символ с ASCII кодом 0116 (SOH, START OF HEADING) обозначается как Ctrl-A или, что то же самое, ^A.
 в японских смайлах, например ^___^.
 и др.

См. также 
 Гравис

Ссылки 

Типографские знаки
Математические знаки